Митрополи́т Ефре́м (, в миру Ева́нгелос Стена́кис ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Идрский, Спецонский и Эгинский (с 2001).

Биография 
Родился 12 декабря 1948 года в Кипсели, на острове Эгине, в Греции.

В 1972 году окончил богословский институт Афинского университета.

В 1973 году хиротонисан во диакона, а в 1979 году — во пресвитера.

С 1983 года был протосинкеллом Идрской митрополии, одновременно являясь с 1985 года игуменом (настоятелем) монастыря Живоносного Источника близ города Пороса.

14 января 2001 года состоялась его архиерейская хиротония и возведение в достоинство митрополита Идрского, Спецонского и Эгинского.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви